Andrzej Zagrodzki	–  podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego
 Janusz Zagrodzki –  historyk sztuki
 Kazimierz Zagrodzki – doktor medycyny weterynaryjnej, pułkownik Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
 Stanisław Zagrodzki – technolog żywności, profesor Politechniki Łódzkiej